

Pessoas
Charles Haddon Spurgeon
Thomas Spurgeon

Localidades
Spurgeon (Indiana)
Spurgeon (Tennessee)

Desambiguação